Молчание ягнят может означать:
 «Молчание ягнят» — роман Томаса Харриса, изданный в 1988 году.
 «Молчание ягнят» — американский фильм режиссёра Джонатана Демми, вышедший в 1991 году.
 «Молчание ягнят» — песня и клип группы «Ногу свело!» (2020).